Серге́й Ма́ркин:
 Маркин, Сергей Андреевич (род. 1962) — российский спортсмен и тренер (гиревой спорт).
 Маркин, Сергей Владимирович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Маркин, Сергей Иванович (1903—1942) — советский художник и театральный декоратор.
 Маркин, Сергей Николаевич (1926—2014) — советский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров Якутской АССР.
 Маркин, Сергей Степанович (1918—1977) — военный лётчик, Герой Советского Союза.